Борис Ярославович Кузнецов (25 мая 1957, Москва, РСФСР, СССР) — советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР (1983).

Карьера 
В 11 лет попал в СДЮШОР ЦСКА как вратарь, потом стал полевым игроком. Первый тренер во взрослой команде — Анатолий Тарасов. В Высшей лиге чемпионата СССР впервые сыграл за ЦСКА, затем ушёл в «Локомотив», где играл под руководством Александра Севидова и стал капитаном команды. После того, как Севидов покинул команду, Кузнецов вернулся и стал капитаном команды ЦСКА, откуда через два года перешёл в «Спартак». В 1985 году был признан лучшим защитником чемпионата в списке «33 лучших».

Был включен в состав сборной СССР на чемпионат мира 1986, однако в последний момент на турнир не поехал из-за замены главного тренера Эдуарда Малофеева на Валерия Лобановского. В 1988 году играл за «Ростсельмаш», а в 1989 — за «Ротор», откуда вернулся в «Спартак» под руководство Олега Романцева.

В 1990—1992 годах выступал за клуб второго чехословацкого дивизиона «Жилина» вместе с Колядко и Кужлевым. В 1992 году играл в бангладешском «Мохаммедане» из Дакки вместе с другими партнерами по «Спартаку» — Абдураимовым и Новиковым. Отыграв один сезон, завершил карьеру футболиста.

По состоянию на 2013 год был владельцем и генеральным директором ООО «Дека», которой принадлежал завод по производству мясных паштетов в Волоколамске.

Достижения 
 Чемпионат СССР:
 Чемпион (1987, 1989).
 Серебряный призёр (1985).
 Бронзовый призёр (1986).
 Серебряный призёр чемпионата Бангладеш (1992).
 Победитель Кубка Федерации футбола СССР (1987).
 В списке 33 лучших футболистов сезона в СССР — № 1 (1985), № 2 (1986).

Примечания

Ссылки 
 Статистика игр в еврокубках

Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Мохаммедан»
Мастера спорта СССР